Sims Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sims Township (Indiana)
 Sims Township (Michigan)